Asexual puede referirse a:

 La reproducción asexual, reproducción en la que un único organismo es capaz de originar otros individuos nuevos.
 La asexualidad, son aquellas personas que no sienten atracción sexual por otras personas.